L'expression Oscars du cinéma 1947 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1947 et honorait des films sortis en 1946.

Pour les films sortis en 1947 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1948.